Шипенко — русская и украинская фамилия.

Известные носители 
 Шипенко, Александр Николаевич (1959—2015) — советский гандболист, вратарь.
 Шипенко, Алексей Павлович (род. 1961) — русский драматург.
 Шипенко, Клим Алексеевич (род. 1983) — российский режиссёр, сценарист, актёр, продюсер кино. Сын Алексея Шипенко.